Plumas kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Plumas, Manitoba, ort,

Mexiko 

 Plumas, Mexiko, ort, Oaxaca, Santiago Yosondúa, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar